62. Pesem Evrovizije je potekala 9. (prvi polfinale), 11. (drugi polfinale) in 13. maja 2017 (veliki finale). Tekmovanje je že drugič potekalo v Ukrajini, natančneje v areni International Exhibition Centre v Kijevu, in to po zaslugi Džamale, ki je leta 2016 zmagala s pesmijo »1944«. Pesem Evrovizije so vodili Oleksander Skičko, Volodimir Ostapčuk in Timur Mirošničenko.

Zmagala je Portugalska, ki jo je zastopal Salvador Sobral s pesmijo "Amar Pelos Dois", pred Bolgarijo, ki jo je zastopal Kristian Kostov, in Moldavijo (Sunstroke Project). Portugalska je osvojila največ točk tako od gledalcev kot žirije, pri obeh je bila druga Bolgarija.

Tekmovanje

1. polfinale
V prvem polfinalu bo nastopilo 18 držav. V njem bodo glasovale tudi Italija, Španija in Velika Britanija.

2. polfinale
V drugem polfinalu bo nastopilo 18 držav. V njem bodo glasovale tudi Ukrajina, Nemčija in Francija.

Finale

2017
2017 v glasbi

Podeljevalci točk v finalu 

 – Andri Xhahu
 - Iveta Mukuchyan 
 – Kristina Inhof
 – Lee Lin Chin
 – Alyona Lanskaya 
 – Boryana Gramatikova
 – Uršula Tolj
 – Radka Rosická
 – Ulla Essendrop
 – Jüri Pootsmann
 – Jenni Vartiainen
 – Élodie Gossuin
 – Nika Kocharov 
 – Barbara Schöneberger
 – Csilla Tatár
 – Bo Halldórsson
 – Giulia Valentina
 – Aminata
 – Eglė Daugėlaitė
 – Douwe Bob 
 – Marcus & Martinus
 – Anna Popek
 – Filomena Cautela
 – Lia Fiorio and Gigi Restivo
 – Nieves Álvarez
 – Wiktoria
 – Luca Hänni
 – Zlata Ognevich 
 – Katrina Leskanich

Zunanje povezave

Opombe